Burl Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burl Mountain (Henderson County, North Carolina)	
 Burl Mountain (Transylvania County, North Carolina, 1067 m)	
 Burl Mountain (Transylvania County, North Carolina, 809 m)